Астрагал щетинистый () — многолетнее растение рода Астрагал семейства Бобовых.

Распространение и экология 
Можно встретить только в Крыму.

Произрастает исключительно на Главной гряде Крымских гор, на скалах и щебенистых склонах.

Биологическое описание 
Травянистое растение 5-10 см высотой, с короткими, приподымающимися или распростёртыми стеблями и с небольшими перистыми листьями. Все растение густо опушено белыми оттопыренными волосками. Цветки в плотных головчатых соцветиях. Венчик фиолетовый, чуть выдается из трубки чашечки. Бобы сидячие беловолосистые.

Цветет в мае, плодоносит в июле — августе.

Охрана 
Вид внесён в Красную книгу Украины, Красную книгу Крыма, Европейский Красный список, Красный список МСОП. Охраняется на территории памятника природы «Урочище Демерджи» и в «Мысе Айя».

Примечания

Ссылки 
 Растения Крыма.
 Красная книга Крыма.
 Энциклопедия «Судак»

Эндемики Крыма